Karl Schill ist der Name folgender Personen:

* Karl Schill (General) (1843–1904), deutscher Generalleutnant 
 Karl Schill (Architekt) (1888–??), deutscher Architekt 
 Karl Schill (Schauspieler) (1908–nach 1973), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Carl Schill (1862–1944), deutscher Unternehmer und Turner